Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2022 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2022. De races werden verreden op 11 en 12 juni 2022 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Superbike

Race 1

Superpole
Christophe Ponsson startte de superpolerace en de tweede race niet na een ongeluk in de eerste race, waarbij hij geblesseerd raakte. Esteve Rabat werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Race 2

Supersport
Lorenzo Baldassarri werd een positie teruggezet omdat hij in de laatste ronde de baanlimieten overschreed.

Race 1

Race 2
Tom Booth-Amos startte de race niet na een ongeluk in de eerste race, waarbij hij geblesseerd raakte.

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2022
Misano